Алескерова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Алескерова, Франгиз Рустам кызы (1903—1974) — звеньевая колхоза имени Кагановича Тертерского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Алескерова, Шамама Мамедовна (1904—1977) — главный врач роддома № 5 имени Крупской, гор. Баку Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания